Mical (em hebraico: מישל) foi uma princesa do Reino Unido de Israel, filha mais nova do rei Saul e primeira esposa de Davi, que mais tarde se tornou rei, primeiro de Judá, depois de Israel. 

Ela casou-se com Davi após Saul a haver prometido caso lhe trouxesse, em troca do dote, cem prepúcios de filisteus, porém Davi lhe trouxe duzentos prepúcio. Mical salva Davi de ser preso por Saul, o ajudando escapar pela madrugada.

Durante o exílio de Davi, Saul a deu em casamento a Paltiel, filho de Laís, o qual era de Galim, embora ainda permanecesse casada com Davi. Após a morte de Saul, Davi exige de Abner que Mical lhe seja restituída, pois o mesmo pagou duzentos prepúcios em troca de sua mão. 

Mical repreende a Davi quando este traz a arca da aliança para Jerusalém, por recriminar a forma como o rei dançava e se alegrava perante o povo. Este o motivo de Mical ser estéril.

Árvore genealógica 

Mulheres no Antigo Testamento
David